Saint Hilaire renvoie aux toponymes, édifices religieux et patronymes, Hilaire renvoie à la mythologie,  aux patronymes, au pape

Saints catholiques et orthodoxes 
 Hilaire de Poitiers (° vers 315 - †367), évêque de Poitiers, écrivain latin chrétien, Docteur de l'Église ; fêté le 13 janvier. 
 Hilaire d'Arles († 449), évêque d'Arles ; fêté localement le 5 mai.
 Hilaire de Mende († 540), ou saint Chély ou Illier ; fêté localement de 25 octobre.
 Hilaire (pape) († 468), né en Sardaigne, 46 pape de 461 à 468, portant le titre de « Confesseur » ; fêté le 29 février (cette célébration est avancée au 28 février les années non bissextiles). 
 Hilaire, premier évêque de Carcassonne au .
 Hilaire de Toulouse († 360), troisième évêque de Toulouse : fêté le .

Autres 

 Saint Hilaire (groupe) est un groupe de rock français.

Références 

Homonymie de saints chrétiens